Ла Уерта Вијеха има више значења:

 Ла Уерта Вијеха (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Уерта Вијеха (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику